CAV kann bedeuten:
 den ICAO-Code von Calm Air, einer kanadischen Regionalfluggesellschaft
 Canines Adenovirus
 Computer Aided Verification
 Cape Advanced Vehicles, südafrikanischer Automobilhersteller
 chemie-anlagen+verfahren, Fachzeitschrift für Chemieanlagen, Anlagenbau und Verfahrenstechnik
 Christlich Akademische Vereinigung – CAV – Freundeskreis der CJD Studentenschaft, mit dem Christlichen Jugenddorfwerk Deutschlands verbunden
 constant angular velocity, siehe Umdrehungsgeschwindigkeiten von Laufwerken
 Charles Anthony Vandervell (1870–1955), Gründer der CA Vandervell Ltd. in Acton, Großbritannien. Hersteller von Diesel-Einspritzsystemen, ab 1931 CAV-Bosch Ltd. (siehe auch Lucas Industries und TRW Automotive)
 Cav. vor dem Namen: Cavaliere, italienisch, einem Ritterorden angehörend
 CAV. : das botanische Autorenkürzel von Antonio José Cavanilles

Abkürzung